Aus:
 Diverses espècies de la família Alcedines
 Alció blau (Megaceryle alcyon), ocell de la família dels alcedínids que habita l'Amèrica del Nord 
 Alció capgris 
 Alció d'Esmirna (Halcyon smyrnensis), ocell de la família dels alcedínids que habita l'Àsia
 Alció de collar blanc (Todiramphus chloris), ocell de la família dels alcedínids que habita les costes de l'Índic
 Alció de Micronèsia (Todiramphus cinnamominus), ocell de la família dels alcedínids que habita a Palau, illes Carolines i Marianes 
 Alció estriat (Halcyon chelicuti), ocell de la família dels alcedínids que habita la major part de l'Àfrica Subsahariana, 
 Alció gegant africà (Megaceryle maxima), ocell de la família dels alcedínids que habita rius amb arbres de la major part de l'Àfrica Subsahariana 
 Alció gros crestat (Megaceryle lugubris), ocell de la família dels alcedínids que habita l'Àsia Oriental i Meridional 
 Alció malímbic (Halcyon malimbica), ocell de la família dels alcedínids que habita l'Àfrica Occidental i Central 
 Alció pigallat L'alció pigallat (Ceryle rudis), ocell de la família dels alcedínids i única espècie del gènere Ceryle que habita l'Àfrica i Àsia
 Alció roig (Halcyon coromanda), ocell de la família dels alcedínids que habita Àsia
 Alció sagrat (Todiramphus sanctus), ocell de la família dels alcedínids que habita a Oceania
 Alció torotoro (Syma torotoro), ocell de la família dels alcedínids que habita a Oceania
 Mamífers: 
 ratpenat de ferradura alció (Rhinolophus alcyone)